Рајо (Флорида)
 Рајо (Висконсин)
 Рајо (Илиноис)

Види још 
 Рио (вишезначна одредница)